Mankkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Mankkisaari (ö i Äänekoski), Mellersta Finland,  (6 ha)
2. Mankkisaari (ö i Saarijärvi), Mellersta Finland,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar